Tatros folyó Romániában
 Tatros település Romániában